Карл Скотти () (1747—1823) — -декоратор. Представитель плеяды итальянских мастеров, приехавших жить и работать в Россию в XVIII веке.

Биография 
Приехал в Россию в 1786 году с двумя сыновьями: Джованни Батиста (Иваном) — десяти лет и Доменико (Дементием) — шести лет. 

Им расписан купол церкви Михайловского замка, интерьеры Павловского дворца после пожара 1803 года.

Наставник Доменико Жилярди.

Примечания

Ссылки 
 Виртуальная экскурсия "Резцом и кистью облик, возрождённый сквозь века"